Синельников, Василий Григорьевич:
 Синельников, Василий Григорьевич (1911—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Синельников, Василий Григорьевич (1918—2004) — советский писатель, педагог и краевед.